Die Virginia Slims of Pennsylvania 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Hershey, Pennsylvania. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 3. bis 9. März 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Hershey (Pennsylvania)